Sveriges mästerkocks tredje säsong sändes på TV4 under våren 2013. Domare under denna säsong var Leif Mannerström, Markus Aujalay och Per Morberg. 

Segrare av hela tävlingen blev Jennie Walldén. I TV-branschgalan Kristallen 2013 erhöll programmet priset i kategorin "Årets dokusåpa".

Deltagare och sammanfattning 
I tredje säsongen tog sig följande 12 personer till finalomgångarna.

 Jennie Walldén, 36, Malmö - vinnare
Carl Bodin Svensk, 23, Lund - finalist
Helena Appelqvist, 42, Östersund - trea
Magnus Bexhed, 26, Stockholm - fyra
Markus Fredén, 38, Stockholm - femma
Julien Huéber, 32, Umeå - sexa
Madeleine Örtbrant, 48, Göteborg - sjua
Anders Julin, 31, Solna - åtta
 Stina Patetsos, 26, Stockholm - nia
Pia Norgren, 44, Enskede - tia
Anders Wigh, 46, Vårby - elva
Hanna Rehlin, 20, Järfälla - tolva

Castingturné 
Inför programmet ägde en castingturné rum runt om i Sverige.
 Göteborg 
 Östersund 
 Helsingborg

Källor 

Svenska TV-program
Mat och dryck i Sverige
Kristallenvinnare 2013